

Patronyme
 Ahmed Djebbour, (1931-2011), homme politique français.
 Rafik Djebbour, (1984- ), footballeur international algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme